Georg Breidenstein ist der Name folgender Personen:

* Georg Breidenstein (Politiker) (1885–1967), deutscher Politiker, Bürgermeister in Lengerich 
 Georg Breidenstein (Erziehungswissenschaftler) (* 1964), deutscher Erziehungswissenschaftler